Il gruppo della lazulite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della lazulite 
 Barbosalite
 Hentschelite
 Lazulite
 Scorzalite
 Wilhelmkleinite

Note 

Lazulite